Loy peut faire référence à :

Nom commun 
 Loy, outil agricole utilisé autrefois en Irlande.

Prénom 
Loy est un prénom masculin américain notamment porté par :
 Loy Vaught (1968-), joueur américain de basket-ball ;
 Loy W. Henderson (1892-1986), diplomate américain ;
 Peter Loy Chong (1961-), archevêque catholique fidjien.

Patronyme 
Loy est un patronyme notamment français, qui, selon la linguiste Marie-Thérèse Morlet, possède entre autres étymologies :
 une forme lorraine, hypocoristique par aphérèse du prénom , forme ancienne de 
 une forme picarde, avec la variante Laloy, 

Loy est un nom de famille notamment porté par :
 David Loy (1947-), érudit américain, maître du bouddhisme zen ;
 Egon Loy (1931-), footballeur allemand ;
 George di Madeiros Loy (1840-1936), homme politique québécois ;
 Julien Loy (1976-), triathlète français ;
 Michel Loy (1966-), joueur de pétanque français ;
 Mina Loy (1882-1966), poète britannique ;
 Mino Loy (1933-), producteur et réalisateur italien ;
 Myrna Loy (1905-1993), actrice américaine ;
 Nanni Loy (1925-1995), acteur et réalisateur italien ;
 Rory Loy (1988-), footballeur écossais ;
 Rosa Loy (1958-), peintre et illustratrice allemande ;
 Rosetta Loy (1931-2022), romancière italienne ;
 Herman Chin-Loy (1948-), DJ, compositeur et producteur jamaïcain.

Pseudonyme 

 Loy Ehrlich (1950-), musicien, compositeur et producteur de musique français.

Musique 
 Norma Loy, groupe de cold wave français.

Zoologie 
 Loy, genre de nudibranches (mollusques gastéropodes).

Références

Articles connexes 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme anglais
Patronyme américain